Die 2. Bundesliga 2018/19 war die 45. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 3. August 2018 mit dem Auftaktspiel des Bundesliga-Absteigers Hamburger SV gegen Holstein Kiel (0:3) und endete mit dem 34. Spieltag am 19. Mai 2019. Vom 23. Dezember 2018 bis zum 29. Januar 2019 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Veränderungen zur Vorsaison 
Anstelle der Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg waren in dieser Saison mit dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV ebenfalls zwei namhafte Vereine dabei. Der HSV hatte als letztes Gründungsmitglied der Bundesliga den Abstieg erleiden müssen und war zum ersten Mal nur in der zweithöchsten Spielklasse vertreten. In der 2. Liga debütierte auch der 1. FC Magdeburg, der Drittligameister der Vorsaison, womit zum ersten Mal seit 1992 wieder ein Verein aus Sachsen-Anhalt in einer der zwei höchsten Spielklassen vertreten war. Mit dem FCM kehrte der SC Paderborn nach zwei Jahren in die Liga zurück. Beide ersetzten die abgestiegenen 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Vor Saisonbeginn galten die Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und Hamburger SV als die größten Favoriten für den Aufstieg. In der Hinrunde wurden beide dieser Rolle gerecht: Der HSV konnte knapp vor dem FC Herbstmeister werden, der 1. FC Union Berlin folgte nach einer Hinrunde ohne Niederlage, darunter jedoch 10 Remis, auf dem dritten Platz. Während aus dem Feld der Verfolger nach und nach der FC St. Pauli, der 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel ausschieden, drang der Aufsteiger SC Paderborn 07 dank einer starken Rückserie (1. Platz mit 32 Punkten in der Rückrundentabelle) zu den Aufstiegsplätzen vor. Nach 32 Spieltagen konnte sich der 1. FC Köln zum vierten Mal zum Zweitligameister krönen und den Wiederaufstieg in die Bundesliga feiern; am Ende fuhr der FC die meisten Siege ein und erzielte die meisten Treffer. Der HSV spielte dagegen eine desaströse Rückrunde (15. Platz mit 19 Punkten in der Rückrundentabelle), die einen Spieltag vor Schluss schließlich in den verpassten Wiederaufstieg mündete; der Kampf um Platz 2 wurde am letzten Spieltag zum Fernduell zwischen dem SC Paderborn und Union Berlin. Letztlich gelang Paderborn trotz einer 1:3-Niederlage in Dresden am letzten Spieltag der direkte Durchmarsch in die Bundesliga, Union Berlin schloss die Saison als Tabellendritter ab und trat in der Aufstiegsrelegation gegen den VfB Stuttgart an. Nach einem 2:2 in Stuttgart und einem 0:0 vor heimischer Kulisse stieg Union Berlin durch die Auswärtstorregel erstmals in die Bundesliga auf.

Abstiegskampf 
Ab dem 9. Spieltag wurden die letzten vier Plätze von den gleichen Mannschaften belegt. Der MSV Duisburg war dabei in der Früh- und Endphase auf dem letzten Platz zu finden und stieg nach nur zwei Spielzeiten in der 2. Liga wieder ab. Nur ein Jahr konnte sich Neuling 1. FC Magdeburg halten, dem ein Aufschwung zum Beginn der Rückrunde nicht reichte, um den ersten sportlichen Abstieg seiner Vereinsgeschichte zu verhindern. Beide Absteiger standen nach dem 33. Spieltag fest. Bis weit in die Rückrunde hinein hatte der FC Ingolstadt das Schlusslicht gebildet. Mit vier Siegen in Folge (unter anderem einem 3:0 beim Hamburger SV) zog man an den letzten Spieltagen aber noch an Magdeburg vorbei auf den Relegationsrang. Der SV Sandhausen, der am letzten Spieltag durch ein 2:2 beim SSV Jahn Regensburg den direkten Klassenerhalt sicherstellte, war aber aufgrund einer starken Rückrunde (26 Punkte) nicht mehr einzuholen. In der Abstiegsrelegation trat Ingolstadt gegen den SV Wehen Wiesbaden an. Nach einem 2:1 in Wiesbaden unterlag der FCI im Heimspiel mit 2:3 und stieg durch die Auswärtstorregel in die 3. Liga ab.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | 

 || ()
|| rowspan="12" style="background:#FFFFFF" |

 || ()
 || rowspan="2" |

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 23. und 27. Mai 2019 ausgetragen.
|Tore
||1:0 Gentner (42.), 1:1 Abdullahi (43.), 2:1 Gómez (51.), 2:2 Friedrich (68.)
||
||
|-
|colspan="5"| Durch die Auswärtstorregel stieg der 1. FC Union Berlin in die Bundesliga auf, der VfB Stuttgart stieg in die 2. Bundesliga ab.
|}

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 24. und 28. Mai 2019 ausgetragen.
|Tore
||0:1 Lezcano (1.), 0:2 Lezcano (47./Foulelfmeter), 1:2 Kyereh (90.+6)
|| 0:1 Kyereh (11.), 1:1 Kerschbaumer (13.), 1:2 Dittgen (30.), 1:3 Paulsen (43./Eigentor), 2:3 Paulsen (68.)
||
|-
|colspan="5"| Durch die Auswärtstorregel stieg der SV Wehen Wiesbaden in die 2. Bundesliga auf, der FC Ingolstadt 04 stieg in die 3. Liga ab.
|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Stadien, Zuschauer, Sponsoring, Ausstatter und Dauerkarten 
Die Teilnehmer sind nach dem Zuschauerschnitt sortiert.

Cheftrainer 
Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die mit einem N markierten Cheftrainer übernahmen ihre Mannschaft neu zum Saisonbeginn. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Höchstwerte der Saison 
 Der höchste Sieg war mit sieben Toren Differenz das 8:1 des 1. FC Köln gegen Dynamo Dresden am 13. Spieltag, welches mit neun Treffern auch das torreichste Spiel war.
 Die torreichsten Unentschieden waren mit acht Treffern:
 das 4:4 des SC Paderborn 07 gegen den 1. FC Magdeburg am 6. Spieltag
 das 4:4 des SC Paderborn 07 gegen Holstein Kiel am 13. Spieltag
 das 4:4 des MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln am 26. Spieltag
 Der torreichste Spieltag war mit 38 Treffern der 26. Spieltag vom 15. bis 18. März sowie am 10. April 2019.
 Der 1. FC Union Berlin blieb als einzige Mannschaft in der Saison 2018/19 im deutschen Profifußball in 17 aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen.

Wissenswertes 
 Mit dem erstmaligen Abstieg des Hamburger SV aus der Bundesliga in der Vorsaison fanden in dieser Saison zum ersten Mal in der 2. Bundesliga und wieder seit der Saison 2010/11 zwei Hamburger Stadtderbys zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli statt. Beim ersten Lokalderby hatte der HSV das Heimrecht, das Spiel endete 0:0. Das Rückspiel beim FC St. Pauli am 10. März 2019 gewann der HSV mit 4:0.
 Im Juni 2018 erhielten die Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern die Zusage über eine unterstützende Spende von 600.000 Euro. Jeder Klub der Zweitligasaison 2017/18 hatte unabhängig von der DFL 66.666 Euro in einen Topf eingezahlt, um den beiden ehemaligen Zweitligisten den Neuanfang in der 3. Liga zu erleichtern. Dies wurde bereits im April beschlossen, da noch der Großteil der Vereine bis kurz vor Saisonende in den Abstiegskampf verwickelt war.
 Am 11. Spieltag trafen mit dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV (0:1) erstmals zwei ehemalige Europapokalsieger in der 2. Bundesliga aufeinander, für beide war es auch gleichzeitig die erste Saison in der 2. Bundesliga überhaupt.
 Zur Saison 2018/19 löste der „Brillant APS“ von Derbystar die „Torfabrik“ von Adidas als offiziellen Spielball der 1. und 2. Bundesliga ab.

Kader

Einzelnachweise 

 
2018 19
2 Bundesliga 2018 19